Miejscowości w USA:
 Fordyce – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Fordyce – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
Gminy w USA:
 Fordyce (ang. Fordyce Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas